Тохтары - географические объекты в Ишимбайском районе Башкортостана
 Тохтары (Ишимбайский район) — упразднённое селение
 Тохтары (река) — в Ишимбайском районе